IQ48 est un groupe musical biélorusse créé à Minsk en 2000, vainqueurs du festival musical Basovišča en 2003.

Littérature

Notes et références 

Groupe musical biélorusse
Groupe musical formé en 2000